Le mot entrée peut désigner l'action d'entrer (ex. : « Il a réussi son entrée. »), le droit d'accès à un spectacle (ex. : « L'entrée est à 3 euros. ») ou, le début de quelque chose (ex. : .).

Il peut également désigner :
 L'entrée, moment important de la Divine Liturgie dans les Églises de rite byzantin ;
 L'entrée, en architecture, endroit par lequel on entre ;
 L'entrée, plat cuisiné qui précède le rôt (plat de résistance du repas) ;
 L'entrée, en lexicographie, désignant un article élémentaire repéré par un mot ou un groupe de mots, dans un dictionnaire ou une encyclopédie ;
 L'intrada ou « entrée » désigne un morceau de musique ouvrant une cérémonie ou un cortège et à l'opéra ou au ballet, l'entrée des personnages sur scène ;
 L'île d'Entrée, une des îles composant l'archipel des îles de la Madeleine, au Québec ;
 La Joyeuse Entrée, présentation des nouveaux souverains ou princes au peuple en Belgique ;
 La touche d'entrée, touche d'un clavier informatique ;
 L'enregistrement, dans le contexte des bases de données ;
 L'entrée en salle, au cinéma ;
 Les entrées de métro Guimard, à Paris.

Voir aussi

Articles connexes 
 La commune de Saint-Martin-des-Entrées
 

Homonymie